Trehörningsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trehörningsgöl (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Trehörningsgöl (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Trehörningsgöl (Vislanda socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (4,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn